Le qualificazioni del singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Simona Halep (qualificata)
  Monica Niculescu (qualificata)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Polona Hercog (primo turno)
  Magdaléna Rybáriková (ultimo turno)
  Akgul Amanmuradova (ultimo turno)
  Anastasija Rodionova (ultimo turno)
  Sania Mirza (qualificata)

 Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
 Chanelle Scheepers (qualificata)
 Evgenija Rodina (primo turno)
 Varvara Lepchenko (ultimo turno)
 Tamira Paszek (Withdrew)
  Sofia Arvidsson (qualificata)
 Coco Vandeweghe (ultimo turno)
 Mirjana Lučić (primo turno)

Qualificate

  Simona Halep
  Monica Niculescu
  Chanelle Scheepers
  Ol'ga Govorcova

  Sofia Arvidsson
  Vania King
  Nuria Llagostera Vives
  Sania Mirza

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2011
WTA Tour 2011